L'adjectif extraterritorial peut faire référence à :
 Extraterritorialité, principe de droit international public
 Société extraterritoriale, située à l'extérieur du pays considéré
 Banque extraterritoriale, située à l'extérieur du pays de résidence du déposant
 Portage extraterritorial

Voir aussi 
 Offshore